Panzerbär steht für: 

 Der Panzerbär, eine von deutscher Seite in Berlin im April 1945 herausgegebene Frontzeitung
 Panzerbär Records, ein Label für rechtsextreme Musik bzw. Rechtsrock
 Panserbjørne, eine märchenhafte Rasse gepanzerter Eisbären in der Romanreihe His Dark Materials und der Verfilmung Der Goldene Kompass